hrabstwo Barry (ang. Barry County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Barry (ang. Barry County) w USA, w stanie Missouri